Bertelsmann steht für:
 den Medienkonzern Bertelsmann SE & Co. KGaA in Gütersloh
 die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh
 den C. Bertelsmann Verlag, heute Teil der Verlagsgruppe Random House der Bertelsmann AG und Keimzelle ebendieser (er wurde von Carl Bertelsmann gegründet)
 den W. Bertelsmann Verlag (wbv) in Bielefeld, gegründet von Wilhelm Bertelsmann und von der Bertelsmann AG (bzw. vom C.-Bertelsmann-Verlag) seit der Gründung unabhängig
 Bertelsmann Corporate Center, Bürogebäude in der ostwestfälischen Kreisstadt Gütersloh
 die Bertelsmann Lexikothek
 das Bertelsmann Universallexikon

 Familiennamen
 Carl Bertelsmann (1791–1850), deutscher Drucker und Verleger
 Conrad Bertelsmann (1828–1901), deutscher Textilfabrikant
 Friedrich Bertelsmann (1817–1897), deutscher Buchdrucker und Zeitungsverleger
 Gustav Bertelsmann (1833–1909), deutscher Textilfabrikant
 Heinrich Bertelsmann (1827–1887), deutscher Drucker und Verleger
 Jürgen Bertelsmann (1913–1942), deutscher Maler und Grafiker
 Lene Bertelsmann (1903–1981), deutsche Schriftstellerin
 Walter Bertelsmann (1877–1963), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Bertelmann